Влади́мир Влади́мирович Стре́льченко (род. 25 апреля 1964, Новосибирск, СССР) — советский и российский военный, политический деятель. Гвардии полковник запаса. Как считалось ранее, получил ученую степень доктора политических наук. Однако летом 2013 года журналисты г. о. Химки провели расследование, в результате которого выяснилось, что информация о получении ученой степени не соответствует действительности. С декабря 2003 года по август 2012 года являлся главой городского округа Химки Московской области.

Биография 
Родился 25 апреля 1964 года в Новосибирске, в семье рабочих.

После окончания средней школы, в 1981 году, поступил в Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, ныне — Новосибирское высшее военное командное училище и окончил его в 1986 году.

Карьера в армии 
С октября 1987 года по май 1988 года проходил службу в Демократической Республике Афганистан. Службу начинал командиром взвода, затем стал командиром роты 70-й Кандагарской мотострелковой бригады.

Владимир Стрельченко получил осколочное ранение после чего находился на излечении в Ташкентском военном госпитале.

По словам Владимира: «на войне было страшно — только дураки смерти не боятся, но думать тогда об этом просто некогда было».

После возвращения на Родину, Стрельченко получил высшее военное образование — в 1993 году окончил Военную Краснознаменную орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академию имени М. В. Фрунзе.

По окончании академии занимал должности командира батальона и командира 423-го гвардейского мотострелкового полка.

В запас уволился в 1999 году, в звании полковника, с должности заместителя командира 4-й гвардейской Кантемировской дивизии.

Политическая деятельность 
После увольнения Стрельченко окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

C 2000 года работал в системе коммунального хозяйства Москвы.

В 2002 году был назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики в правительстве Московской области.

Являлся активистом возглавляемой губернатором Борисом Громовым — Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», хотя в её рядах не состоял.

В декабре 2003 года, при поддержке губернатора Московской области, Стрельченко участвовал и одержал победу на выборах главы Химкинского района Московской области.

19 февраля 2005 года город Химки был объединён с Химкинским районом, и должность Стрельченко стала называться — глава городского округа Химки.

В декабре 2004 года Стрельченко стал лауреатом национальной премии «Человек года» в номинации «Руководитель городского уровня» — за вклад в развитие города Химки.

Под руководством Стрельченко в городе Химки была проделана работа по переустройству муниципального образования, по технической модернизации района. Стрельченко был награждён орденом Ивана Калиты с формулировкой «За исключительные заслуги, способствующие процветанию Московской области и её населения».

В 2009 году избран главой городского округа Химки на второй срок.

14 августа 2012 года досрочно ушёл в отставку.

В ноябре 2008 года был жестоко избит химкинский журналист Михаил Бекетов, который до конца жизни потерял речь и был прикован к инвалидной коляске. Незадолго до этого инцидента Бекетов, конфликтовавший с властями Химок по ряду вопросов, в том числе по поводу вырубки Химкинского леса, высказал предположение, что в его устрашении заинтересованы чиновники химкинской администрации, в частности мэр Владимир Стрельченко.
 Противостояние В.Стрельченко и М.Бекетова художественно описано в скандальном романе-бестселлере Сергея Соколкина «RUSКАЯ ЧУРКА» (Рипол Классик, 2014, переиздание, Рипол Классик, 2015).

Спортивные достижения

Автоспорт 

2005 г. — участник Чемпионата России RTCC в классе Кубок Хонда
2006 г. — участник Чемпионата России RTCC в классе Кубок Хонда
2007 г. — участник Кубка России RTCC в классе Суперпродакшн, 9 место
2008 г. — участник Кубка России RTCC в классе Суперпродакшн, 13 место, участник Чемпионата России в классе Туринг, 7 место
2009 г. RTCC Туринг — 1 место (Seat Leon II) «Химки Моторспорт»
2010 г. RTCC Туринг — 2 место (Seat Leon II) «Химки Моторспорт»
2011 г. RTCC Туринг — 6 место (Seat Leon II) «Химки Моторспорт»
2014 г. РСКГ Суперпродакшн — 8 место (Honda Civic) «Подмосковье Моторспорт»
2016 г. РСКГ Суперпродакшн — 9 место (Honda Civic) «Ассоциация любителей автомобильного спорта»

Футбол 
С 2004 по 2010 год являлся президентом футбольного клуба «Химки».
К 2004 году футбольный клуб Химки уже находился в первом дивизионе, в 2006 вышел в премьер-лигу. После крупного поражения от московского «Спартака» 24 октября 2009 года ФК «Химки» потерял шансы на спасение и вылетел из премьер-лиги. Стрельченко сложил с себя полномочия президента. Управление клубом взяли на себя наблюдательный совет и Генеральный директор — Сергей Городничук.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»;
 Орден Красной Звезды (награждён дважды);
 Орден «За личное мужество»;
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени;
 Орден Почёта;
 Орден Ивана Калиты (награда Московской области);
 Медаль «За отличие в воинской службе» 2 степени;
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Медаль «За отличие в военной службе» (Минобороны) 2 степени;
 Медаль «За безупречную службу» 3 степени;
 Медаль «200 лет Министерству обороны»;
 Нагрудный знак «Воину-интернационалисту»;
 Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»;
 Медаль «15 лет вывода советских войск из Афганистана».

Примечания

Ссылки 
 Видео. Перепалка между Стрельченко и журналистом НТВ Г. Пьяных
 Официальный сайт серии RTCC
 А.Бастрыкин приказал заново расследовать избиение Михаила Бекетова

Члены правительства Московской области
Главы Химок
Участники Афганской войны (1979—1989)
Члены КПСС
Члены «Единой России»
Пилоты RTCC
Выпускники Новосибирского высшего военного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Пилоты РСКГ
Пилоты RRC